De 2. Bundesliga 2012/13 was de 39ste editie van de strijd op van het tweede niveau in het Duitse profvoetbal. De competitie begon op 3 augustus 2012 en eindigde op 19 mei 2013.

De titel ging naar Hertha BSC Berlin, dat onder leiding stond van de Nederlandse trainer-coach Jos Luhukay. De club dwong daarmee rechtstreekse promotie af naar de 1. Bundesliga. Ook Eintracht Braunschweig promoveerde. De nummer drie, 1. FC Kaiserslautern, verloor in de play-offs promotie/degradatie over twee duels van TSG 1899 Hoffenheim (2-5), waardoor de laatste zich wist te handhaven op het hoogste niveau.

SV Sandhausen en Jahn Regensburg eindigden op de respectievelijk zeventiende en achttiende plaats en degradeerden daardoor naar de 3. Liga. Maar omdat MSV Duisburg geen licentie (meer) kreeg, kon SV Sandhausen zich alsnog handhaven in de 2. Bundesliga.

In de 306 gespeelde wedstrijden (reguliere competitie) werd in totaal 790 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2.58 doelpunt per wedstrijd.

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background: #ACE1AF"
| 1 || Hertha BSC Berlin || 34|| 22|| 10|| 2 || 65||28|| +37|| 76
|-style="background: #ACE1AF"
| 2 || Eintracht Braunschweig || 34  || 19 || 10  || 5  || 52 || 34 || +18 || 67  
|- bgcolor="#ccffcc"
| 3 ||  1. FC Kaiserslautern || 34  || 15 || 13  || 6  || 55 || 33 ||+22 || 58  
|-
| 4 || FSV Frankfurt || 34  || 16  || 6 || 12  || 55|| 45 || +10 || 54
|-
| 5 || 1.FC Köln || 34  ||14 ||12  ||8  ||43 ||33 ||+10 || 54
|-
| 6 || TSV 1860 München || 34  ||12 ||13  ||9  ||39 ||31 ||+8 || 49
|-
| 7 || 1. FC Union Berlin || 34  ||13 ||10 ||11  ||50 ||49 ||+1 || 49
|-
| 8 || FC Energie Cottbus || 34  ||12 ||12 ||10  ||41 ||36 ||+5 || 48
|-
| 9 || VfR Aalen || 34  ||12 ||10 ||12  ||40 ||39  ||+1|| 46
|-
| 10 || FC St. Pauli || 34 ||11 ||10 ||13  ||44 ||47 ||–3 || 43
|- bgcolor="#FFC0D0"
| 11 || MSV Duisburg || 34  ||11 ||10 ||13  ||37 ||49 ||–12|| 43
|-
| 12 || SC Paderborn 07 || 34  ||11  ||9 ||14  ||45||45 || 0 || 42
|-
| 13 || FC Ingolstadt 04 || 34 || 10 ||12 ||12  ||36||43 ||–7 || 42
|-
| 14 || VfL Bochum || 34 || 10  ||8 ||16  ||40 || 52 ||–12 || 38
|-
| 15 || FC Erzgebirge Aue || 34 ||9 ||10 ||15 ||39 ||46 ||–6 || 37
|- style="background:#ffeeee;"
| 16 ||  Dynamo Dresden || 34 || 9 || 10 || 15 || 35 || 49 ||–12|| 37
|- 
| 17 || SV Sandhausen || 34 ||6 ||8 ||20 ||38 ||66  ||–28|| 26
|- bgcolor="#FFC0D0"
| 18 ||  Jahn Regensburg || 34  ||4  ||7 ||23 ||36||65||–29 || '19
|}

 Play-offs 
PromotieHoffenheim handhaaft zich in de Bundesliga, FC Kaiserslautern speelt ook in het seizoen 2013/14 in de 2. Bundesliga.DegradatieDynamo Dresden handhaaft zich in de 2. Bundesliga, VfL Osnabrück blijft in de 3. Bundesliga.Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.AssistsIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.ScheidsrechtersOnderstaande cijfers zijn gebaseerd op de reguliere competitie, dus exclusief de play-offs

Toeschouwers

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2012/13 uitkwamen in de 2. Bundesliga.

Hertha BSC

Bijgaand een overzicht van de spelers van Hertha BSC, die in het seizoen 2012/13 onder leiding van de Nederlandse trainer-coach Jos Luhukay de titel opeisten in de 2. Bundesliga en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de hoogste afdeling van het Duitse voetbal, de Bundesliga.

Zie ook
DFB-Pokal 2012/13
Bundesliga 2012/13
3. Liga 2012/13

Bundesliga 2